kilovolt (kV), een spanning die gelijk is aan 1000 volt
Köchelverzeichnis, de catalogus van de werken van Wolfgang Amadeus Mozart
Katholieke Verkenners, een voormalige Nederlandse scoutingorganisatie
Kv-waarde; geleidingsvermogen van een klep, kraan of afsluiter.
Kruis van Verdienste, Nederlandse onderscheiding
Kuçovë (district), een district in de Albanese prefectuur Berat (kentekencode KV)
Kleine Viezerik, artiestennaam van Rick Versace (1982), een Nederlandse rapper
K.V., de initialen waarmee Katherine V. Switzer bekend werd als eerste vrouw die een marathon liep.
K.V., een nummer van de Belgisch groep Marbel Sounds
KV Reykjavík, een IJslandse voetbalclub

Voertuigen
Hr. Ms. K V, een Nederlandse onderzeeboot
Kliment Vorosjilov (tank), een Russische tank uit de Tweede Wereldoorlog
KVS, een motorfietsenmerk
K.V. Mini 1, een kleine Franse personenauto
K V-klasse, een boot-type